Пит Сампрас је други пут освојио турнир. У финалу је победио Патрика Рафтера резултатом 7:6, 6:3.

Носиоци 

 'Пит Сампрас (победник)
 Патрик Рафтер (финале)
 Андре Агаси (полуфинале)
 Јевгениј Кафељников (полуфинале)
 Тим Хенман (четвртфинале)
 Густаво Киртен (четвртфинале)
 Рихард Крајичек (четвртфинале)
 Алекс Коређа (друго коло)
|
  Тод Мартин ''(друго коло) 
  Карлос Моја ''(прво коло) 
  Томи Хас ''(треће коло) 
  Никола Кифер ''(треће коло) 
  Томас Енквист ''(друго коло) 
  Алберт Коста ''(друго коло) 
  Николас Лапенти ''(треће коло) 
  Томас Јохансон ''(прво коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту www.atptennis.com

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 1999.